Суперкубок Лівану з футболу 2021  — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2021 року між чемпіоном і володарем кубка Лівану клубом Аль-Ансар та віце-чемпіоном Лівану клубом Аль-Неджмех.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goalzz
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на futbol24

2021
Ліван
Серпень 2021
2021 у ліванському спорті